

Sigle 
 Advanced Optical Disc – vecchio nome del disco ottico HD DVD
 Aerosol Optical Depth 
 Argon Oxygen Decarburation – decarburazione con convertitori ad argon e ossigeno
Always On Display – tecnologia software che permette di tenere lo schermo acceso per vedere cose come l'ora

Codici 
 AOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abou Deia (Ciad)
 aod – codice ISO 639-3 della lingua andaruma